Одноралов — фамилия; имеет женскую форму Одноралова.

 Одноралов, Михаил Николаевич (Левидов; 1944—2016) — советский и американский художник.
 Одноралов, Николай Иванович (1897—1970) — советский анатом, педагог, организатор здравоохранения.

См. также 
 Однораленко